

Саут-Ланкастер — місто, штат Вісконсин
 Саут-Ланкастер — переписна місцевість, штат Массачусетс